Загорицы — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена на реке Великой, северо-западнее города Пскова, к западу от волостного центра, деревни Писковичи.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района